Pazienza est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Andrea Pazienza (né en 1956), auteur de bande dessinée, dessinateur et illustrateur italien ;
 Francesco Pazienza (né en 1946), homme d'affaires italien ;
 Michele Pazienza (né en 1982), footballeur italien ;
 Vinny Pazienza (né Vincenzo Edward Pazienza en 1962), boxeur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien